Ivan Hočevar je lahko:
 Ivan Hočevar (general)
 Ivan Hočevar (policist)

Hočevar, Ivan